Waldstadt I e Waldstadt II – quartieri della città tedesca di Potsdam
 Waldstadt – località della città tedesca di Zossen